Die 30. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 11. bis 19. Oktober 2008 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2008/09.

Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Er unterlag seinem ägyptischen Landsmann Ramy Ashour in fünf Sätzen. Ashour gewann auch das Finale gegen Karim Darwish, ebenfalls Ägypter, mit 5:11, 11:8, 11:4 und 11:5. Es war Ashours erster Weltmeistertitel.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Tom Richards einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2008 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Das Gesamtpreisgeld betrug 215.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2008
Squashturnier in Manchester